Bill Coulthard – cestista canadese
 David Coulthard – ex pilota automobilistico britannico
 Michael Sean Coulthard – personaggio televisivo statunitense
 Philippa Coulthard – attrice australiana